Home and Away (televisieserie), Australische soapserie
Home and Away (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverly Hills, 90210
Home and Away (film), film uit 1956